Superligaen 2000/2001 var den elfte säsongen av Superligaen, anordnad av Dansk Boldspil-Union. Serien spelades mellan 22 juli år 2000 och 13 juni 2001, med vinteruppehåll.

Danska mästarna kvalificerade sig för andra omgången i kvalspelet till Champions League 2001/2002, medan tvåan och trean kvalificerade sig för första kvalomgången till Uefacupen 2001/2002. Fyran och femman kvalificerade sig för Intertotocupen 2001, medan de två lägst placerade lagen flyttades direkt ner till 1. division. Vinnaren och tvåan i 1. Division flyttades upp till Superligaen.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Externa länkar
  Fixtures at NetSuperligaen.dk
  Onside.dk by Viasat
  Peders Fodboldstatistik

2000 i Danmark
2001 i Danmark
Fotbollssäsongen 2000/2001
2000/2001